Vernier steht für:

 Vernier, Gemeinde im Kanton Genf, Schweiz
 Marais-Vernier, französische Gemeinde im Département Eure

Vernier ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernard Vernier-Palliez (1918–1999), französischer Diplomat
 Claude Vernier (geb. Karl Werner Fritz Prashuhn; 1913–1996), französischer Schauspieler

 Jean Vernier (1923–2006), französischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Vernier Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Nonius (auch Vernier), ein Feinsteller bei Messgeräten